Gigafactory — заводы компании Tesla по производству литий-ионных аккумуляторов и электромобилей: 
 Гигафабрика 1  — в Индустриальном центре Тахо Рено, в Округе Стори (Невада, США);
 Гигафабрика 2 — завод по производству фотоэлектрических элементов, арендованный дочерней компанией Tesla SolarCity в Буффало (Нью-Йорк);
 Гигафабрика 3 (Гига Шанхай) — в Шанхае (Китай);
 Гигафабрика 4 (Гига Берлин) — в Грюнхайде под Берлином (Германия), производятся батареи, аккумуляторные блоки;
 Гигафабрика 5 (Гига Техас) — строится недалеко от Остина (штат Техас, США) с июля 2020 года, планирует запустить его к концу 2022(?) года; планируется, что он станет основным заводом для моделей Tesla Cybertruck и Tesla Semi.

См. также 
 Tesla#Производственные мощности